Чернооково — населённый пункт:
 в Болгарии:
 Чернооково — село в Добричской области;
 Чернооково — село в Шуменской области.
 в России:
 Чернооково — село в Климовском районе Брянской области.
 старинное название села Тюнино в Рогнединском районе Брянской области.